Broczyner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Broczyner (1878–1945), österreichischer Gewerkschafter und Politiker (SPÖ)
 Theodor Broczyner (1900–nach 1978), österreichisch-israelischer Finanzbeamter und Hochschullehrer